Ванд:

 Ванд — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Ванд, Гюнтер (1912—2002) — немецкий дирижёр.
 Ванд, Шейла (род. 1985) — американская актриса иранского происхождения.

См. также 
 Хёфлайн-ан-дер-Хоэн-Ванд
 Хоэ-Ванд
 Ванда